Лозуватська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Лозуватська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Лозуватська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Лозуватська сільська рада — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Лозуватська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Лозуватська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
Лозуватська сільська рада — Кіровоградська область, Благовіщенський район
 Лозуватська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район